Dominion poate fi:

 Dominion - o unitate administrativ-teritorială
 Dominion (Star Trek) - un imperiu militar creat de Fondatori și compus din mai multe rase extraterestre diferite aflate în Cuadrantul Gamma
 Dominion (album) - un album al formației americane Kamelot